Radio Nova kan syfta på:

Radio Nova (Finland) – en radiostation i Finland
Radio Nova (Sverige) – en svensk närradiostation som grundades av journalisten Claes Nydahl i Vagnhärad 1985
Radio Nova (Frankrike) – en fransk FM-radiostation